Lo Juniorsko prvenstvo Hrvatske u nogometu (campionato della Croazia di calcio giovanile) è una competizione calcistica disputata tra le formazioni giovanili delle squadre appartenenti alla Federazione calcistica della Croazia, che gestisce la manifestazione. La prima edizione è stata quella del 1992, sebbene fosse già attiva sotto la Federazione calcistica della Jugoslavia dal 1947 al 1991.

Albo d'oro

Repubblica Socialista di Croazia 
I vincitori andavano poi a disputare la fase finale contro i campioni delle altre repubbliche e province della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

Croazia indipendente

Riepilogo (dal 1992)

Note

Voci correlate 
 Kup Hrvatske u nogometu za juniore
 Prva hrvatska nogometna liga 
 Federcalcio croata 
 Juniorsko prvenstvo Jugoslavije u nogometu

Collegamenti esterni 
 prvahnl.hr
 prva-hnl.hr/blog 
 rsssf.com,  campioni juniores (under 18) della Croazia
 prva-hnl.hr/blog Campioni juniores e cadetti della Croazia 1992-2013
 Toni Bilić: Nema straha, budućnost je stigla, Naprid bili, br.1/2012., travanj 2012., str. 19
 Sport nedjeljom Hajduk campione dei cadetti e degli juniores

Competizioni calcistiche jugoslave
Competizioni calcistiche croate